Валенти́на Петро́вна Семеню́к-Самсо́ненко (; урожд. Скибью́к (); 4 июня 1957, Заречье — 27 августа 2014, Чайки, Киевская область) — украинский политик, Глава Фонда государственного имущества Украины (2005—2008), Народный депутат Украины II, III, IV и V созывов.

Биография 
Валентина Скибьюк родилась 4 июня 1957 в житомирском селе Заречье. С 1974 года она работала делопроизводителем Ружинского поселкового совета народных депутатов и руководила параллельно драматическим кружком районного дома культуры в Ружине. В 1977 году уже замужем Валентина Семенюк перешла на комсомольскую работу. В 1982 году окончила Житомирский сельскохозяйственный институт по специальности экономист-организатор сельскохозяйственного производства. С этого же года она занимала должности бухгалтера и старшего бухгалтера централизованной бухгалтерии управления сельского хозяйства, а затем старшего и главного экономиста Ружинской районной плановой комиссии.

В 1990 году Валентина Семенюк стала секретарём Ружинского районного комитета КПУ и вышла таким образом на политическую сцену. После запрета Компартии в августе 1991 года она работала старшим экономистом районного плана, а затем — заведующим социально-экономическим отделом Ружинской районной государственной администрации.

Сначала Валентина Семенюк вступила в ряды Социалистической партии Украины (СПУ), но после возобновления деятельности КПУ в июне 1993 года она перешла в эту партию и даже возглавила Ружинский районный комитет Компартии.

На парламентских выборах 1994 года Валентина Семенюк баллотировалась как кандидат от КПУ на должность Народного депутата Украины от Андрушёвского избирательного округа (№ 159). В первом туре 27 марта она заняла второе место, набрав лишь 12,77 %, из-за чего 4 апреля был назначен второй тур. На этот раз Валентине Семенюк удалось одержать победу — она получила 50,62 % голосов избирателей и прошла в украинский парламент. Там она занимала должность Секретаря Комитета по вопросам агропромышленного комплекса, земельных ресурсов и социального развития села. Именно во времена этой каденции Валентина Семенюк снова изменила политическую партию и в который раз перешла в СПУ.

12 мая 1998 Валентина Семенюк во второй раз была избрана в состав Верховной Рады Украины — теперь за объединённым избирательным списком СПУ и СелПУ (№ 33 в списке). Уже вскоре её избрали в Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

В 1999 году получила диплом юриста в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого.

31 марта 2002 Валентина Семенюк в третий раз получила мандат в Верховной Раде Украины, куда она попала под номером 4 избирательного списка СПУ. С июня того же года Валентина Семенюк возглавляла Специальную контрольную комиссию по вопросам приватизации.

13 апреля 2005 Президент Украины Виктор Ющенко назначил Валентину Семенюк председателем Фонда государственного имущества Украины, из-за чего она выбыла из украинского парламента.

25 мая 2006 Валентина Семенюк в четвёртый раз попала в стены Верховной Рады Украины. Но вскоре она снова потеряла свой мандат, потому что оставила за собой должность Председателя Фонда государственного имущества Украины.

30 сентября 2007 Валентина Семенюк снова пыталась пройти в украинский парламент по списку СПУ, но эта политическая сила не смогла преодолеть проходной барьер.

В феврале 2008 года Валентина Семенюк вышла замуж за Виталия Самсоненко и сменила свою фамилию на Семенюк-Самсоненко. Примерно тогда же за должность Валентины Семенюк началась спор между Президентом Украины и Кабинетом Министров Украины. 6 февраля Кабмин издал распоряжение № 208-р/2008, согласно которому на время проведения служебного расследования Валентина Семенюк отстранялась от выполнения своих полномочий в период с 7 февраля по 4 апреля 2008 года. Кроме того было выдано ещё одно распоряжение, согласно которому обязанности Валентины Семенюк временно должен выполнять Андрей Портнов, народный депутат от Блока Юлии Тимошенко. Уже 7 февраля Президент Украины своим указом остановил действие этих распоряжений. Впоследствии, 15 апреля и 25 апреля, Президент Украины дважды менял форму этого указа, но смысл оставался тем же самым, что позволило Валентине Семенюк-Самсоненко удержать свой пост. 26 декабря 2008 Верховная Рада Украины своим постановлением уволила Валентину Семенюк-Самсоненко с должности председателя Фонда государственного имущества Украины и поставила таким образом точку в описанной дискуссии.

27 августа 2014 года найдена мёртвой в собственном доме в селе Чайки. Смерть наступила в результате выстрела в голову, произведённого из охотничьего ружья. Первоначально органами МВД была озвучена версия о самоубийстве, однако позднее — открыто уголовное дело по статье «умышленное убийство». 20 апреля 2017 года Национальная полиция Украины закрыла уголовное производство по факту смерти бывшего председателя Фонда государственного имущества Украины Валентины Семенюк-Самсоненко в связи с отсутствием состава преступления.

Александр Мороз отмечал, что не верит в её самоубийство: «Женщина, которая верила в Бога, очень уважала своих родителей, любила детей, так сделать не могла. У неё было много информации. Законы о приватизации — это её законы. Она была оптимистом, последовательной в отстаивании правды и справедливости. Она, будучи рядовым депутатом, доказала в суде, что приватизация „Криворожстали“ была сделана неправильно, вернула завод стране».

Примечания

Ссылки 

Женщины-политики Украины
Выпускники Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого
Народные депутаты Верховной рады Украины II созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины III созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины V созыва
Члены Коммунистической партии Украины
Члены Социалистической партии Украины
Члены КПСС
Нераскрытые убийства на Украине
Выпускники Полесского национального университета
Убитые политики Украины